Koole ist der Nachname von:
 Akintoye Koole (* 1987), beninischer Fußballschiedsrichter
 Boudewijn Koole, niederländischer Regisseur
 Floris Jan Koole, niederländischer Triathlet
 Jacques Koole, niederländischer Fußballtrainer
 Ricky Koole (* 1972), niederländische Schauspielerin
 Rob Koole, niederländischer Radrennfahrer
 Ruud Koole, niederländischer Politiker
 Sander Koole, ehemaliger Bassist bei Cypher (Band)